Фостер, Джон:
 Фостер, Джон (род. 1984) — американский актёр.
 Фостер, Джон Беллами (род. 1953) — американский социолог и политолог.
 Фостер, Джон Грей (1823—1874) — американский генерал.
 Фостер, Джон Уотсон (1836—1917) — американский политик и дипломат, Госсекретарь США.